José Alberto Flores, calciatore argentino
Jose Carlos Flores, giocatore di baseball statunitense
José Flores San Vicente, calciatore spagnolo
José Manuel Flores, calciatore spagnolo
José Oscar Flores, calciatore argentino
José Flores, calciatore venezuelano